Росен Божинов е български футболист, защитник на ЦСКА 1948.

Кариера 
Юноша на Етър Велико Търново от 2015. На 8 януари 2021 преминава в академията на ЦСКА. Играе като централен защитник, но се справя и като ляв бек. В началото на септември 2021 е повикан на лагер с първия състав и записва минути в контролите с Банско. В началото на януари 2022 попада в групата за лагера в Турция и участва в контролите там. Дебютира за тима на 8 април 2022 при загубата с 2:0 от Локомотив Пловдив.

Национал на България до 17 години.

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на ЦСКА 1948 (София)
Родени във Велико Търново